Daisuke Saito :

Daisuke Saito (football, 1974) (斎藤 大輔)
Daisuke Saito (football, 1980) (斉藤 大介)